— японская фамилия. Известные носители:

 Хирага Гэннай (1728—1780) — японский изобретатель, фармацевт, писатель.
 Хирага, Мартин Тэцуо (род. 1945) — епископ Сендая.
 Хирага, Юдзуру (1878—1943) — вице-адмирал Японского императорского флота.